Михаи́л Стефано́вич:
 Стефанович, Михаил Игоревич (род. 1989) — белорусский хоккеист.
 Стефанович, Михаил Николаевич (род. 1945) — белорусский шашечный композитор, шашечный тренер.
 Стефанович, Михаил Павлович (1898—1970) — советский украинский оперный режиссёр и певец (бас-кантанте).